Córrego Esperança, é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Nasce no bairro Botafogo, próximo ao conjunto habitacional, e desemboca no Rio Monjolinho na sua margem esquerda.

Ver também
Rio Monjolinho

Ligações externas
 Sobre a sub-bacia do córrego

Esperança, Córrego
Esperança